Katzelsdorf (Wiener Neustadt-Land), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Katzelsdorf (Bernhardsthal), een plaats in de Oostenrijkse gemeente Bernhardsthal